Кунигунда Венгерская, Святая Кинга () — католическая святая, дочь венгерского короля Белы IV и никейской принцессы Марии Ласкарины, жена польского короля Болеслава V. Она была племянницей святой Елизаветы Венгерской, сестрой святой Маргариты Венгерской и блаженной Иоланты Польской и снохой блаженной Саломеи Пястувны.

Биография 
Посвятила себя преимущественно уходу за больными, прожила в браке девицей с согласия супруга, а после смерти мужа  основала и поступила в монастырь в Старом Сонче. Умерла 24 июля 1292 года; в 1690 году была беатифицирована, пятью годами позже названа святой покровительницей Польши и Литвы. 16 июня 1999 года она была канонизирована папой Иоанном Павлом II. Католическая церковь отмечает её день 24 июля.

Предки

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Иоанном Павлом II

Примечания

Ссылки 

 Blessed Cunegundes // Catholic Encyclopedia 

Святые по алфавиту
Великие княгини польские
Канонизированные принцессы
Святые Венгрии
Святые Польши
Католические святые
Канонизированные Иоанном Павлом II
Канонизированные в XX веке
Принцессы Венгрии
Католические монахини Польши
Католические монахини Венгрии
Клариссинки
Святые францисканцы